Le golfe de Tadjourah est un golfe de l'océan Indien situé à l'extrémité ouest du golfe d'Aden. Il est presque entièrement bordé par Djibouti à l'exception de son extrémité sud-est située en Somalie. Prolongé par le Ghoubbet-el-Kharab, il est formé par l'ouverture du rift est-africain.

On trouve les villes de Djibouti, Tadjourah, Obock et Zeilah sur ses rives.

Le golfe occupe une superficie de . Il mesure  d'ouest en est (entre le Ghoubbet et ras Bir) sur  au plus du nord au sud (au niveau d'Obock). Au milieu du golfe se trouvent les îles Moucha et .

Annexes

Article connexe 
 Phare de Ras Bir

Liens externes 
 

Tadjourah
Géographie de Djibouti
Géographie de la Somalie
Graben dans la vallée du Grand Rift